Megalopolis se poate referi la unul dintre următoarele articole:

 Megalopolis (Grecia), oraș în Grecia 
 Numele latin pentru Mecklenburg din Germania
 Megalopolis (aglomerare urbană), aglomerare urbană

Vezi și 
 BosWash, o zonă puternic urbanizată din Statele Unite